

Любстувек — село в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Любстувек — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства